Imunita může znamenat:
 imunita (biologie) – pojem z oboru imunologie
 imunita (právo)
 Imunita zákonodárců v Česku
 Indemnita 
 diplomatická imunita

Související články 
 imunologie

Externí odkazy